

Televisione 
 Q7 – serie televisiva della BBC

Matematica 
 Q7 – settimo assioma dell'aritmetica di Robinson

Auto 
 Audi Q7 – automobile della Audi